Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (XVII. Gesetzgebungsperiode). Die XVII. Gesetzgebungsperiode begann am 17. Dezember 1986 und endete am 4. November 1990. Nach der Nationalratswahl vom 23. November 1986 entfielen von 183 Mandaten 80 auf die SPÖ, 77 auf die ÖVP, 18 auf die FPÖ und 8 auf die Grünen. Während der Legislaturperiode waren 231 Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Weblink und Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der XVII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

17